Bayer kan som auktorsförkortning betyda:

 Clemens Bayer
 Ehrentraud Bayer
 Frederick M. Bayer
 Randall James Bayer
 Johann Nepomuk Bayer

Robotskapade auktorsförkortningar